Fatty and Mabel Adrift é um filme de comédia norte-americano de 1916 em curta-metragem, estrelado por Fatty Arbuckle, Mabel Normand e Al St. John.

Ligações externas 
 

Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de comédia da década de 1910